Osoby:
 Chris Herren – amerykański koszykarz
 Madeleine Herren – szwajcarska historyczka
 Roger Herren – amerykański aktor
 Scott Herren – producent hip-pop
 Willi Herren – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Herren-Sulzbach